Кра́сный — посёлок Знаменского сельсовета Лев-Толстовского района, Липецкой области.

По документам, упоминание о деревни идет с 1932 года. Как известно, на тот момент в населённом пункте проживало порядка 500 человек.

Первое название этого населенного пункта в народе «Точка», название скорее всего связанное с маленькой численностью, по сравнению с окружающими деревнями.

По документам деревня числилась как «Красная Ферма», название было связано с высоким доходом молока, на местной ферме (Кто не знает: с 70-х годов на фермах, был установлен режим и если ферма его выполняла, они имела звания красной метки, то есть успешной работы).

Работники населенного пункта на местной ферме режим работы выполняли на отлично, поэтому и название соответствующие «Красная Ферма».

В населённом пункте так же была «Средняя школа», с 1 по 4 класс. (С 2008-09 года школа была закрыта).

Медицинский пункт так же был закрыт в 2008-09 года. Здание было разрушено в 2015.

В селе с 1960-х годов открыт магазин. В 2013 году случился пожар в магазине, с того момента идет реконструкция здания.(Открытие планируется в конце 2015 года).

В населенном пункте работает «Клуб» ( Летнее время: 20:00 — 00:00, Зимнее время 19:00 — 23:00 ).

С 2010 года село «Красная Ферма», переименована в Посёлок «Красный».

Посёлок разделен на 4 улицы: 1-Ул. Новая, 2-Ул. Школьная, 3-Ул. Центральная, 4-Ул. Зелёная.

Список солдат, воевавших в Великой Отечественной войне, рождённые в поселке Красный 
Ширинин, Николай Семенович, родился в 1899 г., с. Красная Ферма, красноармеец, погиб в 1943 г.

Щетинкин, Иван Иванович (1925 — 1970), родился в пос. Красная Ферма, воевал на Центральном фронте, работал в колхозе.

Щитинкин, Иван Иванович (1925 — 1991), родился в пос. Красная Ферма, воевал на Волоховском фронте, работал полеводом в колхозе, имеет орден, 3 медали.

Карих, Василий Алексеевич (1926 — 1992), родился в селе Красная Ферма, воевал на Центральном фронте, работал конюхом, имеет 2 медали.

Жижких, Федор Васильевич (1903 — 1970), родился в селе Красная Ферма, участвовал во взятии Берлина, работал животноводом совхоза, имеет4 медали.

Елисеев, Дмитрий Федорович (1924), родился в селе Красная Ферма, воевал на Донском фронте, получил ранение, был рядовым, работал рабочим совхоза, имеет орден и 2 медали.

Дуванов, Михаил Васильевич (1925 — 1992), родился в деревне Красная Ферма, стрелок, получил ранение, работал животноводом совхоза, имеет медаль.

Ветчинкин, Василий Александрович (1926 — 1978), родился в населенном пункте Красная Ферма, воевал на 2-м Белорусском фронте, работал в колхозе, имеет 2 медали.

Алпашкин, Василий Дмитриевич (1918 — 1986), родился в деревне Красная Ферма, воевал на Центральном фронте, работал животноводом, имеет орден, медаль.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района